Az 1970-es Tour de France volt az 57. francia körverseny. 1970. június 27-e és július 19-e között rendezték. A hetedik szakaszon rendezett időfutam alatt esett az eső, sokan buktak és estek ki. Eddy Merckx óvatosabb vezetéssel is az élre állt és a Pireneusokban gyomorbántalmai ellenére végig vezetve, másodszor nyerte meg a Tour de Francet.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Kombináció

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
1970